Пон-де-Сала́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Административный центр кантона Пон-де-Салар. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12185.

Коммуна расположена приблизительно в 510 км к югу от Парижа, в 130 км северо-восточнее Тулузы, в 15 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1577 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 905 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 692 были экономически активными, 213 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 692 активных работали 665 человек (374 мужчины и 291 женщина), безработных было 27 (11 мужчин и 16 женщин). Среди 213 неактивных 64 человека были учениками или студентами, 70 — пенсионерами, 79 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Пужоль (XII—XIV века). Памятник истории с 1987 года
 Мост Сен-Жорж через реку Вьор (XII век). Памятник истории с 1978 года
 Замок Камбула (XI век)
 Часовня Нотр-Дам-де-Салар

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон